Il Conegliano-Valdobbiadene è la tipologia tranquilla dell'omonimo Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene (oggi chiamato solamente il Conegliano Valdobbiadene), vino DOCG della sola parte collinare della provincia di Treviso.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino più o meno carico.
odore: vinoso, caratteristico, con profumo leggero di fruttato, particolarmente nei tipi amabile dolce
sapore: gradev.amarognolo e non molto di corpo nel tipo secco, amabile o dolce e fruttato nei tipi amabile d.

Storia 
È la versione del Conegliano Valdobbiadene più antica prima che si diffondesse in maniera massiccia il Metodo Martinotti-Charmat. Viene venduto e consumato quasi esclusivamente a livello locale ed è, nel formato sfuso, il vino bianco per "antonomasia" nel Veneto (eccetto la provincia di Verona dove invece lo è il Soave).

Abbinamenti consigliati 
Minestre e frittata.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Treviso  (1990/91)  178464,27  
Treviso  (1991/92)  198087,86  
Treviso  (1992/93)  204357,25  
Treviso  (1993/94)  209043,07  
Treviso  (1994/95)  223415,68  
Treviso  (1995/96)  225134,0  
Treviso  (1996/97)  236451,17

Note 

Vini DOCG della provincia di Treviso
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Glera
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Verdiso
Conegliano Valdobbiadene - Prosecco